'Kąkolewnica peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Kąkolewnica, une gmina rurale du powiat de Radzyń Podlaski
 Kąkolewnica, un village et chef-lieu de la gmina de même nom